Anderloni peut se référer à :

Patronyme 
 Alessandro Anderloni (1972-), directeur de théâtre italien ;
 Carlo Felice Bianchi Anderloni (1916-2003), designer automobile italien ;
 Emilio Anderloni (1879-?), historien italien ;
  (1766-1847), graveur italien ;
 Felice Bianchi Anderloni (1882-1948), pilote automobile italien ;
 Pietro Anderloni (1785-1849), peintre et graveur italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme